Klebs ist der Familienname von

 Arnold C. Klebs (1870–1943), Schweizer Arzt und Naturwissenschaftler
 Edwin Klebs (1834–1913), deutscher Mediziner, Pathologe und Bakteriologe
 Elimar Klebs (1852–1918), deutscher Althistoriker 
 Georg Albrecht Klebs (1857–1918), deutscher Botaniker
 Hermann Klebs (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Richard Klebs (1850–1911), deutscher Geologe